Cristián de Schaumburg-Lippe (; Ödenburg, 20 de febrero de 1898 - Bückeburg, 13 de julio de 1974) fue un príncipe alemán, jefe de la rama de Náchod de la casa principesca de Schaumburg-Lippe.

Primeros años 

Nació el 20 de febrero de 1898 en Ödenburg, Hungría, como el único hijo varón y segundo vástago de Federico de Schaumburg-Lippe (1868-1945) y de su primera esposa, la princesa Luisa de Dinamarca, hermana menor del rey Cristián X de Dinamarca.

Matrimonio y descendencia 
En 1927, fue anunciado el compromiso con la princesa Irene de Grecia y Dinamarca, una hija del rey Constantino I de Grecia. Sin embargo, nunca surgió nada de esos planes. Ella posteriormente se casó con el príncipe Aimón de Saboya-Aosta.

También fue considerado brevemente como un candidato para el matrimonio con la princesa Juliana, la heredera al trono holandés. Se conocieron en 1932 en Mecklemburgo, el hogar de los parientes paternos de Juliana. Su reputación de mujeriego, su previo compromiso cancelado y su ascendencia alemana no lo hacían una opción popular, pero fue reconsiderado después de que otros candidatos fueran rechazados por la reina Guillermina o la propia Juliana. Estos planes, sin embargo, no dieron tampoco ningún fruto. Juliana terminó casándose con el príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld.

El 9 de septiembre de 1937, se casó con su prima, la princesa Feodora, hija del príncipe Haroldo de Dinamarca, un hermano menor del rey Cristián X, y de la princesa Elena Adelaida de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, en el Palacio de Fredensborg, Selandia, Dinamarca. Tuvieron cuatro hijos:

 Guillermo (n. 19 de agosto de 1939).
 Waldemar (19 de diciembre de 1940-11 de agosto de 2020).
 María (n. 27 de diciembre de 1945).
 Haroldo (n. 27 de marzo de 1948).

Vida posterior 
Murió a la edad de 76 años el 13 de julio de 1974 en Bückeburg, un año antes que su esposa.

Sus cuatro hijos viven en Alemania y Dinamarca.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 

Casa de Lippe
Príncipes de Schaumburg-Lippe
Nobleza de Hungría